Silver City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Silver City (New Mexico)
 Silver City (Georgia)
 Silver City (Kalifornien)
 Silver City (Idaho)
 Silver City (Iowa)
 Silver City (Kentucky)
 Silver City (Michigan)
 Silver City (Mississippi)
 Silver City (Montana)
 Silver City (Nevada)
 Silver City (North Carolina)
 Silver City (Oklahoma)
 Silver City (South Dakota)
 Silver City (Tennessee)
 Silver City (Milam County, Texas)
 Silver City (Navarro County, Texas)
 Silver City (Red River County, Texas)
 Silver City (Fannin County, Texas)
 Silver City (Utah)

Silver City steht für:

 Silver City (Film), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2004